Grevesmühl ist der Familienname von
 
 Hermann Grevesmühl (1878–1954), deutscher Musiker, Konzertmeister und Musikpädagoge; Vater der beiden Folgenden
 Otto Hermann Grevesmühl (1919–1981), deutscher Musiker und Konzertorganisator in Bremerhaven
 Maria Grevesmühl (1936–1996), deutsche Violinistin und Hochschuldozentin
 Götz Grevesmühl (* 1972), deutscher Rechtsanwalt und Buchautor
 Sven Grevesmühl (* 1990), deutscher Basketballer